Мирски може да се отнася за:

 Кръстьо Мирски (1852 – 1920), български общественик, публицист и книжовник;
 Кръстьо Мирски (1920 – 1978), български театрален режисьор и университетски преподавател;
 Николай Святополк-Мирски (1833 – 1898), руски княз, генерал от кавалерията, участник в Руско-турската война (1877 – 1878);
 Петър Святополк-Мирски (1857 – 1914), руски армейски генерал, участник в Руско-турската война (1877 – 1878).
 Дмитрий Святополк-Мирски